Velika nagrada Madžarske 1992 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1992. Odvijala se je 16. avgusta 1992.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 77
| 1:46:19,216
| 3
| 10
|-
! 2
| 5
|  Nigel Mansell 
| Williams-Renault
| 77
| + 40,139 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 77
| + 50,782 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Ford
| 77
| + 54,313 s
| 16
| 3
|-
! 5
| 20
|  Martin Brundle
| Benetton-Ford
| 77
| + 57,498 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 28
|  Ivan Capelli
| Ferrari
| 76
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Mugen-Honda
| 75
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 8
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Ilmor
| 75
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 9
| 17
|  Paul Belmondo
| March-Ilmor
| 74
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 10
| 33
|  Maurício Gugelmin
| Jordan-Yamaha
| 73
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! 11
| 8
|  Damon Hill
| Brabham-Judd
| 73
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! Ods
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 63
| Odlomljeno krilce
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 55
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 22
|  Pierluigi Martini
| Dallara-Ferrari
| 40
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! Ods
| 30
|  Ukjo Katajama
| Larrousse-Lamborghini
| 35
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 14
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 29
|  Bertrand Gachot
| Larrousse-Lamborghini
| 13
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 13
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 3
|  Olivier Grouillard
| Tyrrell-Ilmor
| 13
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  Karl Wendlinger
| March-Ilmor
| 13
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 32
|  Stefano Modena
| Jordan-Yamaha
| 13
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 14
|  Eric van de Poele
| Fondmetal-Ford
| 2
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Renault
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Renault
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Lamborghini
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Ferrari
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Alessandro Zanardi
| Minardi-Lamborghini
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Roberto Moreno
| Moda-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 35
|  Perry McCarthy
| Moda-Judd
|  
| 
| 
|  
|}

Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'18.300
Nigel Mansell si je z drugim mestom že zagotovil naslov prvaka.

Formula 1 sezona 1992
1992